Příjmení Černušák nosí více různých osobností:

Gracian Černušák (1882–1961) – český zpěvák, hudební kritik a historik, hudební publicista a editor 
Tomáš Černušák (* 1972) – český historik
Vladimír Černušák (1921–2018) – slovenský sportovec, trenér a funkcionář, člen MOV v letech 1981–1992